Танкоко има више значења:

 Танкоко (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Танкоко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Танкоко (Танкоко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику